Adam Irigoyen – attore, cantante, ballerino e rapper statunitense
 Álvaro Enrique Arzú Irigoyen – politico guatemalteco
 Elsa Irigoyen – schermitrice argentina
 Fernando Aramburu Irigoyen – scrittore, poeta e saggista spagnolo
 Hipólito Irigoyen – politico argentino
 María Irigoyen – tennista argentina
 María Catalina Irigoyen Echegaray – religiosa spagnola

Pagine correlate
De Irigoyen